Осно́ва (слово за походженням пов'язане з «снувати», первісне значення — «ткацька основа») — слово, що має такі значення:
 Основа — те, на чому що-небудь ґрунтується, тримається, базується
 Основа — головна складова частина чого-небудь; серцевина, ядро, найважливіша частина змісту чого-небудь
 Основи — головні засади, підвалини чого-небудь, найважливіші, вихідні положення
 Основа — нижня опорна частина чого-небудь (будівлі, споруди, конструкції і т. ін.)
 Основа водяного млина — стовпи з покладеними на них брусами поруч будівлі водяного млина, призначені для опори лотоків і вала.
 Основа — головна умова, запорука чого-небудь.
 Основа — застаріле слово, що означає «заснування».
 Основа інтервалу — нижній звук інтервалу.
 Основа — подовжні нитки в тканині, а також пряжа для них.
 Основа у живописі — матеріал, на який наносять фарби.
 Карта-основа — географічна карта, яка використовується для нанесення об'єктів карти тематичної.
 «Основа» — українське товариство студентів Високої Політехнічної Школи у Львові.

Наука 
Хімія
 Основа — хімічна сполука (електроліт, луг), що утворює з кислотами сіль і воду.
 Математика
 Основа — сторона геометричної фігури або площина геометричного тіла, перпендикулярна до їх висоти.
 Основа логарифму.
 Основа степеня — число, яке підносять до цього степеня.
 Основа системи числення — число, розклад довільних чисел по степенях якого, служить основою позиційної системи числення.
Мовознавство
 Основа слова — частина слова, що є носієм його основного значення.
 Граматична основа — основна частина (структурна схема) речення, що складається з його головних членів.

ЗМІ 
 «Основа» — чернігівська телекомунікаційна компанія
 «Основа» — український суспільно-політичний і літературно-мистецький журнал
 «Основа» — українська політична газета у Львові
 «Основа» — харківське видавництво.
 Видавництво «Основи» — видавництво у Києві.

Топонім 

 Основа — село, Одеська область, Березівський район
 Основа — селище, Чернігівська область, Талалаївський район
 Основа — назва ряду історичних місцевостей у місті Харків
 Основа (колишнє село, Харків)
 Мала Основа
 Станція Основа (місцевість)
Транспорт
 Основа — велика залізнична станція в межах міста Харкова
 «Основа» — локомотивне депо біля одноіменної станції

 Основа Олег Олександрович (1999—2022) — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Див. також 
 База

Джерела